Трка на 5.000 метара за мушкарце, била је једна од 29 дисциплина атлетског програма на Летњим параолимпијским играма 2016. у Рио де Жанеиру, Бразил. Такмичење је одржано 8., 9., 11. и 15. септембра на Олимпијском стадиону Жоао Авеланж.

Земље учеснице 
Учествовало је 41 такмичар из 21 земље.

Рекорди пре почетка такмичења 
(стање 8. септембра 2016)

Класа Т11

Класа Т12

Класа Т13

Класе Т53 и Т54

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+3)

Освајачи медаља

Класа Т11

Класе Т12 и Т13

Класе Т53 и Т54

Резултати

Класа Т11

Финале 
Такмичење је одржано 8.9.2016. годину у 10:00 ,,

Пролазна времена класе Т11

Класe Т12 и Т13

Финале 
Такмичење је одржано 15.9.2016. годину у 10:00 ,,

Пролазна времена класа Т12 и Т13

Класе Т53 и Т54

Квалификације 
Квалификације су одржане 8.9.2016. годину у 18:04 и 18:19. Такмичари су били подељени у две групе. У финале су се пласирала прва три такмичара из сваке групе и 4 на основу резултата.,,

Финале 
Финале је одржано 11.9.2016. годину у 10:15.,,

Пролазна времена класа (финале) Т53 и Т54

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт Параолимпијских и Олимпијских игара Рио 2016. 

Атлетика на Летњим параолимпијским играма 2016.
Трка на 5.000 метара на Летњим параолимпијским играма